Премия имени Н. Н. Боголюбова — премия имени математика и физика-теоретика Н. Н. Боголюбова.
Премия имени Н. Н. Боголюбова — международная премия, присуждаемая Объединённым институтом ядерных исследований.
Премия имени Н. Н. Боголюбова для молодых учёных — международная премия для молодых учёных, присуждаемая Объединённым институтом ядерных исследований.